James Sinclair (n. 1993) – cestista statunitense
 James Sinclair – commerciante ed esploratore canadese